Geiersberg kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Letohrad, ort, Pardubice,

Tyskland 

 Geiersberg (kommunfritt område) – område i Landkreis Schweinfurt, Bayern,

Österrike 

 Geiersberg (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Ried im Innkreis,